Age Ain't Nothing but a Number er den amerikanske kunstner Aaliyahs debutalbum. Udgivet af Jive og Blackground Records den 24. maj 1994 i USA. Studiealbummet blev nr. 18 på Billboard 200 og solgte over 2 millioner albums i USA, og sidenhen over seks millioner verden over.

Tracklist 
Alle sange blev skrevet og produceret af R. Kelly, med undtagelse af "At Your Best (You Are Love)", der er en coverversion fra The Isley Brothers.

Referencer 

Debutalbum fra 1994
Debutalbum fra USA